Kaszów (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Krakowski, woiwodschap Klein-Polen
 Kaszów (Mazovië), een plaats in het Poolse district Białobrzeski, woiwodschap Mazovië